Dodanim, Rodanim ou Doranim é um personagem do Antigo Testamento, o quarto filho de Javã. Javã foi o quarto filho de Jafé, filho de Noé.

Dodanim () ou Rodanim (, ) foi, no Livro de Gênesis um bisneto de Noé. Os irmãos de Dodanim, de acordo com Gênesis 10:4, foram Elisá, Társis e Quitim. Ele é frequentemente associado com as pessoas da ilha de Rodes como seu progenitor. "-im" é um sufixo de plural em hebraico, os habitantes de Rodes foram também chamados de Rodanim ou Dodanim. Manuscritos hebreus tradicionais são divididos entre as pronúncias Dodanim e Rodanim — onde uma é um provável erro do copista, como as letras hebraicas para R e D são praticamente idênticas é muito confundidas. O Pentateuco samaritano tem Rodanim invés de Doranim (povos de Dodã).

Assim como Javã foi identificado como o ancestral dos gregos ou dos jônios, seus filhos foram identificados a grupos de gregos.

No Livro da Abelha, atribuído a Salomão, bispo de Baçorá, os filhos de Javã se distribuíram com Elisá ficando na Grécia (os helenos), Társis na Cilícia, Quitim em Chipre e Dodanim sendo ancestral dos macedônios.

Nas Crônicas de Jerameel, uma coleção de eventos bíblicos misturados com história romana, dados geográficos e genealogias, os filhos de Dodanim são Iteb, Bēath e Faneg, de acordo com a Pseudo-Filo (c. 70), o último destes é tido como príncipe dos jafetitas no tempo da Torre de Babel, que dividiram entre si as terras da Pérsia, Média e as ilhas do mar. Faneg, filho de Dodanim, foi o primeiro a navegar com barcos no mar.

Eles têm também sido conectados com o povo Dardanoi troiano. Dodanim foi considerado outro povo  parente dos gregos ou simplesmente gregos.

Kenneth Kitchen discute duas etimologias possíveis adicionais. Em uma possibilidade ele sugere que "ambos, Dodanim e Rodanim foram reduzidos de Dordanim -- pela perda de um "R" médio em Gênesis 10:4 (Dordanim > Dodanim) e de um "D" inicial em I Crônicas 1:7 (<Do>rdanim > Rodanim). O Dardanayu ocorre em uma lista egípcia de nomes egeus sob Amenófis III ... e a maioria de povos do Egeu e Troia aliados hititas contra Ramessés II na Batalha de Cades em 1275; alguns poderiam ligar estes com o clássico Dardanoi." Ele também sugere que o nome Dodanium deve ser uma forma alterada de Danunim, um antigo povo do Oriente Próximo mencionado nas cartas de Amarna, cuja origem e identidade é até agora cercado por uma "dúvida considerável".

Árvore genealógica

Ver também
Tabela das Nações

Bibliografia
Barker, Burdick, Stek, Wessel, Youngblood (Eds.). (1995). The New International Version Study Bible. (10th Ann ed). Grand Rapids, MI: Zondervan.
Bright, John. (2000). A History of Israel. (4th ed.). Louisville, KY: Westminster John Knox Press.
DeVaux, Roland. (1997). Ancient Israel. (John McHugh, Trans.) Grand Rapids, MI: Eerdmans.
Freedman, David Noel (Ed.).  (2000). Eerdmans Dictionary of the Bible. (pp. 597) Grand Rapids, MI: Eerdmans.
Wood, Millard, Packer, Wiseman, Marshall (Eds.). (1996). New Bible Dictionary (3rd ed.) (pp. 477). Downers Grove, IL: Intervarsity Press.

Personagens do Antigo Testamento